Иван Матвеевич Чарыков (, с. Ефремово-Зыково, Самарская губерния — 25 августа 1964, Москва) — государственный и политический деятель СССР.

Биография 
Член РКП(б) с 1924 года. В 1926 г. окончил Самарскую губернскую школу советского и партийного строительства, затем школьное отделение Ленинградского коммунистического политико-просветительного института им. Н. К. Крупской (ныне Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств).

С 1930 по 1937 — на педагогической работе: учитель истории, директор Бугурусланского сельскохозяйственного техникума (Средне-Волжский край), заведующий Бугурусланским районным отделом народного образования, Чапаевским городским отделом народного образования, директор Ульяновского библиотечного техникума (Куйбышевская область).

С 1937 г. на партийной работе. Работал 2-м секретарем Ульяновского городского комитета ВКП(б) Куйбышевской области (1937—1938).

В 1938—1939 — заведующий отделом, затем 3-й секретарь Куйбышевского областного комитета ВКП(б).

С марта 1940 по декабрь 1948 года — 1-й секретарь Чувашского областного комитета ВКП(б).

С 1950 по апрель 1951 г. — инспектор ЦК ВКП(б). Затем до 1953 г. был представителем Совета по делам колхозов при Совете Министров СССР по Новгородской области.

В 1953 назначен заведующим Промышленно-транспортным отделом Новгородского областного комитета КПСС, а затем в том же году — 1-м секретарем Новгородского городского комитета КПСС.

С 1954 по 1960 — начальник Отдела Главного управления переселения и организованного набора рабочих при СМ РСФСР.

Умер в Москве в 1964 г.

Память 
Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Награды 
 Орден Ленина (трижды)
 Орден Отечественной Войны I-й степени

Ссылки 
 

Первые секретари Чувашского обкома КПСС
Персоналии:Великий Новгород
Выпускники Санкт-Петербургского института культуры
Депутаты Верховного Совета СССР 1-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Инспекторы ЦК КПСС
Делегаты XVIII съезда ВКП(б)